Le Tournoi de tennis de Cincinnati 2005 s’est déroulé du 15 au  sur dur dans la ville nord-américaine. Il s'agit du  Masters Series de la saison. C'est la du tournoi dans l'ère open.

Faits marquants 
 Roger Federer son  de l'année, le  de sa carrière face à Andy Roddick.
 En double, Jonas Björkman et Max Mirnyi remportent le titre face à la paire zimbabwéenne Wayne Black et Kevin Ullyett. Il s'agit de leur  et  respectif.

Résultats en simple

Parcours

Tableau final

Premiers tours

Haut du tableau

Bas du tableau

Résultats en double

Parcours

Tableau final

Notes et références

Articles connexes 
 Tournoi de tennis de Cincinnati
 Saison 2005 de l'ATP
 Tournoi de tennis de Cincinnati (WTA 2005) (tournoi féminin)

Liens externes

Navigation 

Cincinnati
ATP 2005
Tennis aux États-Unis en 2005
Tennis en août 2005